Nek steht für:

 Qacha’s Nek, Hauptstadt des Qacha’s-Nek-Distrikts, Königreich Lesotho

Personen:
 Nek (bürgerlich Filippo Neviani; * 1972), italienischer Rocksänger
 Klaas van Nek (1899–1986), niederländischer Radrennfahrer

NEK steht für:
 Nekrotisierende Enterokolitis, auch NEC, Darmerkrankung des Neu- und Frühgeborenen
 Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche, evangelisch-lutherische Kirche, 2012 in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland („Nordkirche“) aufgegangen
 Norsk Elektroteknisk Komite, norwegische Standardisierungsorganisation, Teil der International Electrotechnical Commission
 Northeast Kingdom, Nordost-Ecke von Vermont: Essex County, Orleans County und Caledonia County
 Nekemte Airport, Flughafen von Nekemte, Äthiopien, laut IATA-Code

Siehe auch:
 NEC (Begriffsklärung)
 Neck (Begriffsklärung)

Abkürzung